Clytra espanoli  — вид  из подсемейства . Встречается на Пиренейском полуострове.

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Клитрины
Животные, описанные в 1977 году